La famille Buttignol, est une ancienne famille patricienne de Venise, originaire de Trévise. Répartie par la suite dans plusieurs régions d'Italie, principalement dans la région de Pordenone, elle fut admise au patriciat vénitien pour son mérite acquis pendant la Guerre de Morée.

Armes 
Les armes des Buttignol sont : Tronqué ; au 1er doré, l'aigle couronné de noir ; au 2ème bleu, le griffon doré ; sur le tout une bande rouge en travers.

Notes et références

Sources 
 .
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien